Бу-дю-Пон-де-Ларн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Тулузи, 55 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 726 осіб у працездатному віці (15-64 років) 519 були активні, 207 — неактивні (показник активності 71,5%, у 1999 році було 72,3%). З 519 активних працювали 473 особи (254 чоловіки та 219 жінок), безробітних було 46 (18 чоловіків та 28 жінок). Серед 207 неактивних 57 осіб було учнями чи студентами, 100 — пенсіонерами, 50 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 486 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1234,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бу-дю-Пон-де-Ларн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн